Villa Schütte steht für:

 Villa Schütte (Horn), Villa im Stadtteil Horn-Lehe, Bremen
 Villa Schütte (Schwachhausen), Villa im Stadtteil Schwachhausen, Bremen